«Следуй(те) за мной» может означать:

Кино и ТВ 
 «» / Follow Me! — британский кинофильм 1972 года.
 «» — немецкий кинофильм 1989 года.
 «Следуй за мной» — эпизод (1997) американского мультсериала «Бивис и Баттхед».

Музыка 
  — альбом (2006) группы Bearfoot.
  — песня (1978) Аманды Лир.
  — песня (2000) группы Atomic Kitten.
  — песня (2000) .
 Follow Me — песня (2012) группы Muse.
 Follow Me Down — песня (2010) группы 3OH!3.

См. также 
 «Следуй за мной тихо» — американский фильм 1949 года.
 «Клаустрофобы: Квест в Москве» — американский фильм 2020 года, также известный под названиями «Спасения нет» и «Следуй за мной».
 Try to Follow Me — песня (2010) группы 2NE1.